Betriebsgemeinschaft bezeichnet

 in der Zeit des Nationalsozialismus ein Schlagwort, das die Einheit der Belegschaft von Unternehmen und deren Unterordnung unter den Betriebsführer beschreiben solle, siehe Betriebsgemeinschaft (Nationalsozialismus)
 in der Schweiz ein Zusammenschluss von zwei oder mehr landwirtschaftlichen Betrieben zu einem einzigen Betrieb, siehe Betriebsgemeinschaft (Schweiz)